

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 15, w tym 13 podstawowych
 Rakowo - część miasta Elbląg
 Rakowo - część miasta Złocieniec
 Rakowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Rakowo – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna 
 Rakowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Rakowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia 
 Rakowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Rakowo – osada w woj, pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Rakowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Rakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Rakowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Rakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk 
 Rakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek 
 Rakowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin 
 Rakowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Inne 
 Rakowo – jezioro w Polsce położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin
 Rakowo – nieistniejąca wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo
 Rakowo – nieistniejąca wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w gminie Białej Piskiej
 Rakowo – zlikwidowany przystanek kolejowy w Rakowie w województwie lubuskim
 Rakowo – wąskotorowy przystanek osobowy we wsi Rakowo w gminie Nowy Dwór Gdański, w powiecie nowodworskim, w województwie pomorskim
 Rakowo – wieś w Rosji w sielsowiecie wołokonskim rejonu bolszesołdatskiego w obwodzie kurskim

Zobacz też 
 Nowe Rakowo, Rakowo Małe, Rakowo Piskie, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Stare Rakowo
 Raków